Через каждую точку однополостного гиперболоида проходят две различные прямые, целиком расположенные на этой поверхности.

Доказательство 

Рассмотрим прямые  и , заданные как линии пересечения плоскостей:

Прямые  и  целиком лежат на поверхности (чтобы убедиться в этом, достаточно почленно перемножить уравнения плоскостей). При этом через каждую точку  поверхности проходит единственная прямая из семейства  и единственная прямая из семейства . Эти прямые (то есть пары чисел  и ) находятся из однородных систем линейных алгебраических уравнений:

матрицы которых вырождены (то есть системы имеют нетривиальные решения) и имеют ранг, равный 1 (то есть все решения каждой из систем пропорциональны и определяют единственную прямую). Остается добавить, что прямые не совпадают (достаточно проверить неколлинеарность их направляющих векторов).

См. также 

 Гиперболоид

Аналитическая геометрия
П